Svojanov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Svojanov, Minderstadt im Okres Svitavy
 Svojanov, Ortsteil von Borušov, Okres Svitavy
 Svojanov, Ortsteil von Bouzov, Okres Oloumouc
 Starý Svojanov, Ortsteil von Svojanov, Okres Svitavy

 Burg Svojanov